«Наше будущее» — некоммерческая организация, поддерживающая развитие социального предпринимательства в России.
 «Наше будущее» () — художественный фильм Реми Безансона.